Treći stupanj nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1983./84. su činile republičke lige

Hrvatska 
U sezoni 1983./84. je Hrvatska liga podijeljena u četiri skupine - Istok, Sjever, Zapad i Jug.

 Hrvatska nogometna liga - Sjever  

Također i kao Zagrebačka zona.

 Izvori:  
 Nogomet 84 
 80 godina NK Segesta (1906-1986) 

 Hrvatska nogometna liga - Istok  

Također i kao Slavonska zona.

<small> Izvori:  
 Nogomet 84 
<ref>Dragutin Kerže: Olimpija, simbol Donjega grada : 1923. - 2003., Osijek, 2003.,  </ref> Olimpija, simbol Donjega grada (1923-2003)
</small>

Hrvatska nogometna liga - Zapad 

Također i kao Primorska zona.

 Izvori:  
 Nogomet 84

Hrvatska nogometna liga - Jug 

Također i kao Dalmatinska zona.

 Izvori:  
 Nogomet 84 
 Narona / Neretva

Prvenstvo Hrvatske 

Doigravanje za prvaka Hrvatske, u koje se kvalificiralo šest klubova. Ujedno i kvalifikacije za Drugu saveznu ligu - Zapad.

Skupina A 

Skupina B 

Finale kvalifikacija (pobjednici grupa A i B):

 Split prvak Hrvatske, te je izborio ulazak u Drugu saveznu ligu - Zapad.

Bosna i Hercegovina 

 Izvori:  
 FK Rudar Ljubija 1928-1992 
 Nogomet 84 
 forum.sportsport.ba

Crna Gora

Slovenija

Vojvodina 
 

 Izvori:  
 Nogomet 84  
 FK Kabel Novi Sad  
 FSG Zrenjanin

Kosovo

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 

 

1983-84
 3